Andreas Knebel (1960-), athlète est-allemand ;
 Corey Knebel (1991-), joueur de baseball ;
 Johannes Knebel (1413/1415-1481), chapelain de la cathédrale de Bâle et chroniqueur ;
 John Albert Knebel (1936-), homme politique américain ;
 Maria Knebel (1898-1985), actrice, metteur en scène, pédagogue et auteur russe.